Техеро () — испанская фамилия. Известные носители:
  (род. 1996) — испанский футболист.
 Техеро Молина, Антонио (род. 1932) — испанский военный, один из руководителей провалившейся попытки государственного переворота в Испании 23 февраля 1981 года.
 Рубио Техеро, Мария де Хесус (1934—2018) — мексиканская актриса театра и кино.
  (род. 1967) — испанский актёр.

См. также 
 Техера